Марсело Томас Барриос Вера (; ) — чилийский профессиональный теннисист. Серебряный призёр Панамериканских игр 2019 года. Участник летних Олимпийских игр 2020 года.

Спортивная карьера 
Барриос Вера начал заниматься теннисом в возрасте трех лет и добился значительных успехов в юниорском возрасте. В 2015 году он сыграл в трех из четырех турниров Большого шлема. При этом на Открытом чемпионате Франции ему удалось выйти в четвертьфинал, где он проиграл Тейлору Фрицу. На Уимблдоне ему удалось выйти в 1/8 финала, в то время как на Открытом чемпионате США он выбыл уже в первом раунде. Его лучшим результатом в мировом рейтинге юниоров было 5-е место.

Уже в 15 лет Барриос Вера сыграл свои первые матчи в профессиональном туре. В основном он участвовал в турнирах ITF Future Tour, а также ATP Challenger Tour. На начало 2023 года ему удалось выиграть четыре титула в одиночном разряде и три титула в парном разряде в рамках Future Tour. Его первым успехом в Challenger Tour стала победа в парном разряде в Сантьяго-де-Чили в 2017 году. Вместе со своим соотечественником Николасом Ярри они получил приглашение в турнир и пробились в финал. 

В 2017 году Барриос Вера дебютировал за чилийскую команду на Кубке Дэвиса. В матче против Доминиканской Республики он выиграл третий, уже незначительный одиночный матч у Хосе Оливареса.

В 2019 году чилиец принял участие в Панамериканских играх в Лиме. В одиночном разряде он сумел дойти до финала, в котором уступил бразильцу Жоао Менезесу. В 2021 году Барриос Вера впервые в карьере сыграл в основной сетке турнира Большого шлема. На Уимблдоне он уступил в первом же раунде Кевину Андерсону. На летних Олимпийских играх 2020 года в Токио он сыграл в одиночном разряде, где в первом же круге уступил французу Жереми Шарди.

В 2022 году на Открытом чемпионате Австралии чилиец, победив в квалификации, вновь сыграл в первом раунде основного турнира, где уступил японцу Таро Даниэлю.

Рейтинг на конец года

Примечания 

 
 

Теннисисты Чили
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2020 года